Keith McCants – ex giocatore di football americano statunitense
Matt McCants – giocatore di football americano statunitense
Mel McCants – ex cestista statunitense
Rashad McCants – ex cestista statunitense
Rashanda McCants – ex cestista statunitense, sorella di Rashad McCants